Зби́гнев Яцек Намысло́вский (; 9 сентября 1939 в Варшаве — 7 февраля 2022) — польский джазовый музыкант, наиболее известен как саксофонист. Вместе со своими коллегами-музыкантами гастролировал по миру. Давал концерты в том числе и в СССР. По не подтверждённой информации являлся "президентом джазовой музыки Польской народной республики".

Дискография 
 Zbigniew Namysłowski Modern Jazz Quartet – Lola (1964, Decca)
 Krzysztof Komeda – Astigmatic (1966, Polskie Nagrania Muza)
 Zbigniew Namysłowski – Winobranie (1973, Polskie Nagrania Muza)
 Zbigniew Namysłowski Quintet – Kujaviak Goes Funky (1975, Polskie Nagrania Muza)
 Zbigniew Namyslowski Quartet – Live In Der Balver Höhle (1977, JG-Records)
 Zbigniew Namysłowski – Zbigniew Namysłowski (1977, Polskie Nagrania Muza)
 Zbigniew Namyslovski – Namyslovski (1978, Inner City Records)
 Guido Manusardi Quartet featuring Zbigniew Namysłowski – Namymanu (1978, Atlantic)
 Zbigniew Namyslowski Quartet – Jasmin Lady (1979, Vinyl Records)
 Zbigniew Namysłowski Air Condition – Follow Your Kite (1980, Polskie Nagrania Muza)
 Zbigniew Namysłowski – Air Condition (1981, Inner City Records)
 Zbigniew Namyslowski's Air Condition – Plaka Nights (1984, CBS)
 László Gárdonyi, Zbigniew Namysłowski – Reggae For Zbiggy (1984, Krem)
 Zbigniew Namysłowski – Songs Of Innocence... (1987, East Wind Records)
 Zbigniew Namysłowski The Q – Open (1987, Polskie Nagrania Muza)
 Zbigniew Namysłowski The Q – Cy to blues cy nie blues (1989, Poljazz)
 Zbigniew Namysłowski Quartet – Secretly & Confidentially (1993, Koch Jazz)
 Zbigniew Namysłowski Quartet & Zakopane Highlanders Band – Zbigniew Namysłowski Quartet & Zakopane Highlanders Band (1996, Koch Jazz)
 Zbigniew Namysłowski – Dances (1997, Polonia Records)
 Zbigniew Namysłowski – 3 Nights (1998, Polonia Records)
 Wojtek Mrozek, Camerata Quartet, Namyslovski Jazz Quartet – Mozart In Jazz (1999, Koch Schwann)
 Zbigniew Namysłowski – Mozart Goes Jazz - Namysłowski W Trójce (1999, Jazz Forum Records)
 Zbigniew Namysłowski – Standards (2003, Quartet Publishing)
 Zbigniew Namysłowski – Assymetry (2006, Quartet Publishing)

Примечания

Ссылки 
 Биография и дискография
 Радио России. Бесконечное приближение. 06 сентября 2014. Джаз из Восточной Европы (731-я программа)
 Личности. Намысловский Збигнев
 Польские звезды мирового джаза: квинтет Збигнева Намысловского
 Збигнев Намысловский - спустя 60 лет (интервью 29.07.2000)
 ZBIGNIEW NAMYSLOWSKI
 Весь этот польский джаз

Джазмены Польши
Саксофонисты XX века
Саксофонисты Польши